Raoul VIII peut faire référence à :
 Raoul VIII de Beaumont-au-Maine (?- 1238), vicomte de Beaumont ;
 Raoul VIII de Montfort (?-1394), seigneur de Montfort.

Voir aussi